Звонимир Торјанац (Доњи Михољац, 14. септембар 1930 — Загреб, 9. септембар 2014) био је југословенски и хрватски глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1965. || Дилеме ТВ серија || /
|-
| 1967. || Протест  || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Агент Густл
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Лугар „Цикач”
|-
| 1970. || Колиње ТВ филм || Лугар „Цикач”
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Камило Лисац
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Џо Американац
|-
| 1972. || Мандрин ТВ мини серија || Дурел (као Свонко Торјанец)
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Хорват - Вандин муж
|-
| 1973. || Крхка играчка ТВ филм || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573  || /
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Лугар Пишта
|-
| 1975. || Капелски кресови ТВ серија || Фабијан
|-
| 1976. || Избавитељ  || Полицајац (као Звонко Торјанец)
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || /
|-
| 1977. || Летачи великог неба  || Петар (као Звонко Торјанац)
|-
| 1977. || Не нагињи се ван  || Возач црне марице (као Звонко Торјанац)
|-
| 1977. || Акција стадион  || Ферков отац (као Звонко Торјанац)
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Учитељ
|-
| 1978. || Љубица  || Златков отац (као Звонко Торјанац)
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Капсула
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Полицајац у цивилу
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || Господин компањон (као Звонко Торјанец)
|-
| 1979. || Ивањска ноћ ТВ филм || Тонко Малавић
|-
| 1979. || Новинар  || Лијечник (као Зонко Торјанац)
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели  || /
|-
| 1979. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке  || /
|-
| 1979. || Либеранови ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Шпијунска веза ТВ филм || /
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле  || /
|-
| 1980. || Обустава у стројној ТВ филм || /
|-
| 1980. || Два сандука динамита ТВ филм || /
|-
| 1981. || Обитељски албум ТВ филм || Отац
|-
| 1981. || Високи напон  || Инжењер Марек (као Звонко Торјанац)
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || Грга
|-
| 1981. || Несретан случај ТВ филм || /
|-
| 1981. || Туропољски топ ТВ филм || Племенити
|-
| 1982. || Властити аранжман ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Професор у гимназији
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста  || Придсидник Мз (као Звонко Торјанац)
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Логорник Козариц
|-
| 1983 || Ветрови Рата || Рабин
|-
| 1983. || У логору ТВ филм || Бригадир Хеинрицх
|-
| 1984. || Габријел (ТВ мини серија) || Газда
|-
| 1984. || Инспектор Винко ТВ серија || Тица
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || Цинтек
|-
| 1985. || -{Jenseits der Morgenröte}- ТВ мини серија || /
|-
| 1985. || Етер ТВ филм || /
|-
| 1986. || Досије ТВ серија || /
|-
| 1986. || Обећана земља  || Кухар Истван (Мађар)
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки  || Ђед (као Звонко Торјанац)
|-
| 1986. || Како преживјети до првог ТВ филм || Газда Карло (као Звоннко Торјанец)
|-
| 1987. || На крају пута ТВ филм || /
|-
| 1987. || Официр с ружом  || Сељак (као Звонко Торјанац)
|-
| 1987. || Осуђени  || Ујо
|-
| 1987. || Краљева завршница  || Психијатар
|-
| 1988. || Сокол га није волио  || Ханзика
|-
| 1988 || Рат и Сећања || Члан Данског Црвеног Крста
|-
| 1988. || Канаринчева љубовца ТВ филм || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе  || Драгец
|-
| 1989. || Крвопијци  || Јамбрек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Месар
|-
| 1990. || Операција Барбароса ТВ мини серија || Професор математике
|-
| 1990. || Љето за сјећање  || /
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши ТВ мини серија || /
|-
| 1990. || Луде гљиве ТВ филм || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ ТВ филм || /
|-
| 1991. || Чаруга  || Веселиновић (као Звонко Торијанец)
|-
| 1991. || Ђука Беговић  || Живко
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|-
| 1996. || Дјед и бака се растају ТВ филм || Јосип (као Звонко Торјанац)
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 ТВ мини серија || Десидер Банфи
|-
| 1998. || Кућа духова ТВ филм || Доктор Ашбајер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Помор туљана Кратки филм || /
|-
| 2001. || Анте се враћа кући ТВ филм || Старији Пилар
|-
| 2002. || Варух меје  || /
|-
| 2002. || Презимити у Риу  || Кука
|-
| 2002. || Потонуло гробље  || Др. Вртовец
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || /
|-
| 2005. || Снивај, злато моје  || Фрањо Состар
|-
| 2005. || Забрањена љубав ТВ серија || Ђуро Нобило
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2010. || Стипе у гостима ТВ серија || Умировљеник
|-
| 2011. || Под сретном звијездом ТВ серија || Миро Францк
|-
| 2012. || Ноћни бродови  || Владо
|-
| 2013. || Одмори се, заслужио си ТВ серија || Отмјени господин
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2014.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Славонци